

Geografia 
 Micronesia
Gilman – municipalità dell'Isola Yap
 Stati Uniti d'America
Gilman – città della Contea di Iroquois, Illinois
Gilman – città della Contea di Marshall, Iowa
Gilman – città della Contea di Benton, Minnesota
Gilman – città della Contea di Pierce, Wisconsin
Gilman – villaggio della Contea di Taylor, Wisconsin

Persone 
Alfred Gilman – premio Nobel per la medicina nel 1994
Charles Andrew Gilman – politico statunitense
Dariusz Gilman – schermidore polacco

Altro 
924 Gilman Street, o semplicemente Gilman – club musicale di Berkeley, California

Pagine correlate 
 Gillman